Neues Forsthaus steht für:

 Neues Forsthaus, in Glasten-Bad Lausick, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Lausick
 Neues Forsthaus in Flensburg, Schleswig-Holstein
 Neues Forsthaus, in Wilhelmsthal, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Wilhelmsthal
 Neues Forsthaus Wüstenfelde, in Eutin, Schleswig-Holstein, siehe Liste der Kulturdenkmale in Eutin